Ardoch – località della Scozia
 Ardoch – città del Dakota del Nord